J94 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Abbeydale